GNF 1 (1972/1973) był 17. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna ADM Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół KAC Kénitra.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

Kawkab Marrakech i AS Salé awansowały do GNF 1.

Król strzelców 
16 goli – Ahmed Faras (Chabab Mohammédia)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1972 w Afryce
1973 w Afryce